

Населені пункти та їхні частини
 Старовиці — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Старовиці — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Старовиці — частина села Конрадув у гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства

Примітки